Штрассен (Тироль) () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Лиенц.  . Официальный код  —  70 729.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Фридрих Визер по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 11 мест.

 местный список: 4 места.
 Партия Junge Aktive занимает 4 места.
 другие: 3 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница  

Общины Тироля